Шумерлинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Шумерлинского района Чувашской Республики.

Административный центр — деревня Шумерля.

Глава сельского поселения — Шуканов Игорь Георгиевич.

Законом Чувашской Республики от 14.05.2021 № 31 к 24 мая 2021 году упразднено в связи с преобразованием Шумерлинского района в муниципальный округ.

География 
1 населённый пункт: д. Шумерля

Всего 585 личных подсобных хозяйств и проживает 1060 человек.

История 
История деревни Шумерля

Деревня Шумерля основана в 1800 году.

По рассказам старожилов существуют две версии возникновения названия деревни Шумерля.

Первая: Около деревни протекает речка, которая берет начало в лесных массивах. С грохотом и большим шумом текли её воды мимо деревни. Люди говорили: «сак шыв варман семерсе, кашласа анать». От слова «семерсе» и пошло название деревни.

Вторая версия: около деревни росло очень много черемухи, по-чувашски - «семертлех» - черемуховые места. От этого слова и пошло название деревни. А по-русски, по созвучию - Шумерля.

Первожители появились около реки Шумерлинка около 600 лет тому назад. О жизни первых жителей деревни хорошо знал старожил Шараськин Павел Николаевич. Умер в 1910 году, когда ему было 90 лет. Сам он родом из деревни Шорс Аликовского района. Привлекли его сюда свободные участки земель, и что там можно выращивать хлеб. Приехали они в эти места из-за нехватки земель в своей деревне.

Другая ветвь людей появилась из деревни Ассакассы. Из этой деревни переселилась семья Якова. Его семья жила около дома Мажукова Герасима Савельевича.

Первожители занимались земледелием, скотоводством. Пчеловодством. Дома в деревне были одиночными, что пугало их от грабительских нападений жителей ближних деревень. Поэтому они стали строиться по улицам в одном месте.

На 1 января 1995 года в д. Шумерля 489 хозяйств, проживало 1261 человек.

Административное деление 
В поселение входит один населённый пункт: деревня Шумерля с населением 1060 человек.

Экономика 
На территории поселения расположены:
 6 торговых точек без образования юридического лица
 СХПК «Дружба»
 Отделение связи

Социальная сфера 
 МОУ «Шумерлинская СОШ»
 Шумерлинский фельдшерско-акушерский пункт
 Шумерлинский сельский дом культуры
 Шумерлинская сельская библиотека
 Кафе
 Автосервис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского муниципального района

Муниципальные образования Шумерлинского района
Упразднённые сельские поселения Чувашии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году